Флаг муниципального образования Пла́вский район Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 сентября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2569.

Флаг составлен на основании герба Плавского района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг Плавского района представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине фигуры герба района: жёлтый дуб, вырастающий из пурпурного, с раскрытыми застежками, жёлтыми украшениями и обрезом Евангелия, увенчанный княжеской шапкой».

Обоснование символики 

Город Плавск, центр Плавского района возник в начале XVII века как село Сергиевское, а уже в конце века все земли в бассейне реки Плавы были пожалованы князьям Гагариным в вотчину как вознаграждение за их верную службу Московским царям.

Евангелие аллегорически указывает на историческое название села Сергиевское, названное в честь храма святого Сергия Радонежского, покровителя учащихся и радетеля единения всех русских земель.

Фигуры, заимствованные из герба рода князей Гагариных — дуб, увенчанный княжеской шапкой, на флаге Плавского района символизируют неразрывную связь села Сергиевское со многими поколениями княжеской семьи.

Дуб, вырастающий из Евангелия — символа духовности, просвещения, милосердия — аллегорически указывает на огромный культурный вклад Гагариных в развитие своих земель. Имена Сергея Сергеевича и Веры Фёдоровны Гагариных и сейчас известны и уважаемы среди жителей Плавского района. Они на свои средства открыли школу для детей всех сословий, которая действует и в наше время, создали больничный комплекс; специальное учебное заведение для девушек — «Дом рукоделия», мастерские для юношей — «Чёрный двор».

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, великодушия, возвышенности, а также водных просторов. На флаге аллегорически символизирует реку Плаву, давшую название району.

Пурпур — символ благородства, славы, великолепия.

Примечания